12-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Чехословакии с 28 февраля по 10 марта 1990 года. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу в третий раз за свою историю отпраздновала сборная Швеции.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 11 место

За 9 место

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира в Чехословакии
Гандбол в Чехословакии
Февраль 1990 года
Март 1990 года
Спорт в Чехословакии в 1990 году